

Aziende
 Stabilimenti De Paolis – Complesso di studi cinematografici e di studi televisivi di Roma.
 De Paolis – antica casa discografica romana

Persone
 Alessio De Paolis (1893-1964) – tenore italiano naturalizzato statunitense
 Federica De Paolis (1971) – scrittrice e dialoghista italiana
 Gabriele de Paolis (1926-1984) – generale italiano
 Gabriele Umberto de Paolis (1899-1946) – militare italiano
 Lorenzo de Paolis (1890-1965) – violoncellista, compositore e direttore d'orchestra italiano
 Luciano De Paolis (1941) – ex bobbista italiano
 Mario De Paolis (1924) – generale italiano
 Riccardo De Paolis (1854-1892) – matematico italiano
 Roberto De Paolis (1980) – regista e fotografo italiano
 Tina De Paolis, pseudonimo di Concetta De Paola (1934) – cantante italiana
 Velasio De Paolis (1935-2017) – cardinale e arcivescovo cattolico italiano

Altro
 Castel de' Paolis – località di Grottaferrata, città metropolitana di Roma Capitale

Pagine correlate
Paulis